Bosznia-Hercegovina
 Komušina Donja, a falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Komušina Gornja, a falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Komušina, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében